Municipio de Belpre puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belpre (condado de Edwards, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Edwards.
 Municipio de Belpre (condado de Washington, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Washington.